La déclaration d'indépendance de l'Ukraine peut désigner :
 la déclaration d'indépendance de l'Ukraine (1918) ;
 la déclaration d'indépendance de l'Ukraine (1941) ;
 la déclaration d'indépendance de l'Ukraine (1991).